Niemelä ou Niemela sont des patronymes finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1907-1975), joueur d'échecs finlandais
 (né en 1923), homme politique finlandais
 (1921-1999), homme politique finlandais
 (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace
Markus Niemela (né en 1984), pilote automobile finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), sauteur à ski finlandais
 (1936-2006), astronome finno-argentine

Voir aussi
(5289) Niemela, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois